Bagre-de-fita ou bagre-fita é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Bagre marinus (Mitchill, 1815)
 Bagre bagre (Linnaeus, 1766)

Desambiguação